Saartje (Swiebertje), een personage uit de televisieserie Swiebertje
 Saartjie Baartman, (1789-1815) was de beroemdste van ten minste twee Khoikhoivrouwen
 Saartje Burgerhart, Nederlands schrijfster (1922 - 2006)
 Saartje Dubois,
 Saartje Vandendriessche, Vlaams actrice, zangeres en omroepster
 Saartje Tadema, een jeugdboek van schrijfster Thea Beckman.

Zie ook 
 Sara (voornaam)